Jihae ist ein koreanischer Name

 Jeong Ji-hae (fl. 1700s), Archäologe aus der Joseon-Dynastie
 Jung Ji-Hae (* 1985), südkoreanische Handballspielerin
 Jihae Kim (* 1989), südkoreanische Musikerin und Schauspielerin
 Ji-Hae Park, südkoreanische Violinistin
 Woo Ji-hae, südkoreanische Sängerin